Кеннет Пейн Эдвардс (;  — ) — американский гольфист, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Эдвардс участвовал только в командном турнире. Он занял пятое место, и в итоге его команда заняла первое место и выиграла золотые медали.

Ссылки 
 Кеннет Эдвардс на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Гольфисты США
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по гольфу